Lecaros ist der Familienname folgender Personen:

 Celerino Pereira Lecarós (1874–1942), chilenischer Komponist und Pianist, siehe Celerino Pereira
 Juana Lecaros Izquierdo (1920–1993), chilenische Malerin und Grafikerin
 Luis Melo Lecaros (1905–?), chilenischer Diplomat